Lambeth peut faire référence à:
 Lambeth, ville d'Angleterre située dans le Grand Londres
 District londonien de Lambeth
 Lambeth Town Hall, hôtel de Ville de Lambeth

Homonymie de toponyme